Jordan Jordanow ist der Name folgender Personen:

* Jordan Jordanow (Architekt) (1888–1969), bulgarischer Architekt
 Jordan Jordanow (Anthropologe) (1938–2022), bulgarischer Anthropologe
 Jordan Jordanow (Fotograf) (1940–2009), bulgarischer Fotograf
 Jordan Jordanow (Fußballspieler) (* 1951), bulgarischer Fußballspieler
 Jordan Jordanow (Leichtathlet) (* 1952), bulgarischer Leichtathlet
 Jordan Jordanow (Kanute) (* 1981), bulgarischer Kanute 
 Jordan Jordanow (Radsportler), bulgarischer Radrennfahrer